Чемпіонат Австрії 1931/32 () — 21-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіоном втретє став столичний клуб «Адміра».

Турнірна таблиця

Результати

Бомбардири 
 Антон Шалль («Адміра») — 22
 Франц Веселік («Рапід») — 21
 Маттіас Кабурек («Рапід») — 19
 Йозеф Адельбрехт («Вієнна») — 16
 Густав Йордан («Флорідсдорфер») — 16
 Маттіас Сінделар («Аустрія») — 15
 Фрідріх Гшвайдль («Вієнна») — 15
 Йозеф Мольцер («Аустрія») — 15
 Рудольф Фіртль («Аустрія») — 13
  («Аустрія») — 13
 Франц Уриділ («Нікольсон») — 13
 Йоганн Вальцгофер («Ваккер») — 12
 Гайнріх Гілтль («Вінер АК») — 11
 Йозеф Біцан («Рапід») — 10
 Вільгельм Ганеманн («Адміра») — 10

Чемпіони

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1931/32 на rsssf 

1932
Австрія
Австрія